Pridoroschnaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Pridoroschnaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Pridoroschnaja (Nowgorod, Demjanski), Dorf in der Oblast Nowgorod, Demjanski rajon
 Pridoroschnaja (Nowgorod, Ljubytinski), Dorf in der Oblast Nowgorod, Ljubytinski rajon
 Pridoroschnaja (Nowgorod, Tschudowski), Dorf in der Oblast Nowgorod, Tschudowski rajon

Siehe auch:
 Pridoroschnoje (Begriffsklärungsseite)